

Cinema 
 Panik – film tedesco del 1928 diretto da Harry Piel
 Panik – film svedese del 1939 diretto da George Willoughby

Geografia 
 Panik – comune della provincia di Shirak (Armenia)

Musica 
 Panik (ex Nevada Tan) – gruppo musicale heavy metal tedesco
 Panik – album del gruppo musicale omonimo
 Panik Records – etichetta discografica greca